Famille de Chasseloup-Laubat, famille titrée au , éteinte de nos jours
 François de Chasseloup-Laubat (1754-1833), militaire français ;
 Justin de Chasseloup-Laubat (1800-1847), militaire et homme politique, fils du précédent ;
 Prudent de Chasseloup-Laubat (1802-1863), général de division et député, frère du précédent ;
 Prosper de Chasseloup-Laubat (1805-1873), homme politique, ministre sous le Second Empire, frère des précédents ;
 Gaston de Chasseloup-Laubat (1867-1903), pilote automobile.
 François de Chasseloup-Laubat (1904-1968), athlète, explorateur, zoologiste, archéologue, éleveur de chevaux et historien local français.
 Famille Chasseloup de Chatillon et de la Mothe, famille subsistante de la bourgeoisie française
Julien Augustin Chasseloup de Chatillon (1760-1800), général français.
Charles Louis de Chasseloup de La Motte (1792-1862), militaire et statisticien français.

Voir aussi 
 La synagogue Chasseloup-Laubat, située dans la rue Chasseloup-Laubat à Paris ().
Rue Chasseloup-Laubat à Paris 
Croiseur-cuirassé Chasseloup-Laubat.

Notes et références 

Homonymie de patronyme